Round Top – centro abitato della Pennsylvania
Round Top – centro abitato del Texas
Round Top – comunità non incorporata della Virginia Occidentale
Round Top – vulcano spento nelle Berkeley Hills, appena ad est di Oakland, California